Peter Müller ou Peter Müller peut désigner :
 Peter Müller (1955-), un homme politique allemand (CDU), président de la Sarre ;
 Peter Müller (1957-), un skieur alpin suisse ;
  (1927-1992), un boxeur allemand ;
 Peter Müller, plusieurs footballeurs allemands (1946-), (1948-), (1949-), (1969-) et un joueur de football canadien (1951-) ;
 Peter Müller (1896-?), un hockeyeur suisse ;
 Peter Mueller (1988-), un hockeyeur américain ;
 Peter Mueller (1954-), un patineur américain.

Voir aussi 
 Johannes Peter Müller (1801-1858), un biologiste et philosophe allemand